JSN – codice aeroportuale IATA del Los Angeles Sherman Oaks Heliport, Los Angeles, Stati Uniti